Johnny hace referencia a varios artículos:mi varón

Personas 
Johnny Cash, cantante, guitarrista y actor estadounidense;
Johnny Depp, actor estadounidense;
Johnny Galecki, actor belga;
Johnny "J", productor, compositor y rapero estadounidense;
Johnny Mathis, cantante y compositor estadounidense;
Johnny Marr, guitarrista de la banda de rock alternativo e indie rock, Modest Mouse;
Johnny Pacheco, músico, director y compositor dominicano; 
Johnny Sins, actor porno estadounidense;
Johnny Watson, guitarrista y cantante de blues norteamericano;
Johnny Weissmüller, nadador y actor estadounidense;
Johnny, rapero americano-coreano miembro de la boy band NCT.

Ficción
Johnny, personaje de la saga de Guilty Gear, videojuego de peleas en 2D;
Johnny English, película cómica británica de 2003;
Johnny Handsome, película estadounidense dramática-romántica de 1989.

Además
"El Johnny", tal y como es conocido el Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista;
Johnnies, vendedores ambulantes de cebollas (siglos XIX, XX)